Stereochilus puede hacer referencia a:

 Stereochilus (orquídea), una planta 
 Stereochilus marginatus, una salamandra apulmonar